Філо́ненко, або Філоне́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Філоненко Анатолій Дмитрович (* 1939) — український науковець, професор, доктор фізико-математичних наук.
 Філоненко Борис Миколайович (1924—1949) — лейтенант артилерії РА, Герой Радянського Союзу.
 Філоненко Валерій Вікторович — доктор біологічних наук, лавреат Державної премії України в галузі науки і техніки-2020
 Філоненко Віктор Йосипович (1884—1977) — український етнолог і тюрколог, професор, дослідник культури народів Криму.
 Філоненко Віктор Лазарович (1933—2003) — український радянський партійний діяч, депутат ВР УРСР 9-11-го скликань.
 Філоненко Віталій Володимирович (1984—2022) — старший лейтенант Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Філоненко Євгенія (* 1982) — українська парна фігуристка. Учасниця Олімпійських ігор.
 Філоненко Євгенія Ігорівна (* 1985) — українська спортсменка, майстер спорту міжнародного класу з бодібілдингу.
 Філоненко Людомир Павлович (1961) — український музикознавець, педагог-піаніст, доктор філософії.
 Філоненко Максим Валерійович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Філоненко Максиміліан Семенович (1855—1906) — російський інженер, теоретик в області залізничних сполучень.
 Філоненко Олександр Семенович (1968) — український філософ, теолог.
 Філоненко Петро Євдокимович (1912—1971) — радянський військовик часів Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Філоненко Поліна Юріївна (1986) — російська акторка.
 Філоненко Семен Дмитрович (1889—1922) — український повстанський отаман (прізвисько Око) 1919—1922 рр.
 Філоненко Трохим Леонтійович (1886—1938) — член «Просвіти». Жертва російського окупаційного терору.
 Філоненко Юрій Павлович (1958—1998) — український композитор, піаніст, педагог, організатор фестивалів, брат Філоненка Л. П..
 Філоненко-Бородіч Михайло Митрофанович (1885—1962) — учений в галузі механіки, генерал-майор інженерно-технічної служби, заслужений діяч науки і техніки РРФСР.
 Філоненко-Камаєва Анна Федорівна (1918—1998) — радянська шпигунка.

Примітки 

Прізвища на -енко